Anshan (China) — cidade na província de Liaoning, República Popular da China
 Ansã (Pérsia) — antiga cidade persa, capital do reino de Elam

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história